Mendrzyk ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Mendrzyk (1878–1970), deutscher Verwaltungsjurist
 Hildegard Mendrzyk (* 1905), deutsch-polnische Chemikerin